Germania über alles e компилация на немската RAC група Stahlgewitter, издадена през 2003 година от PC Records. Времетраенето на албума е 56 минути и 51 секунди.

Списък на песните

Външни препратки 
 
 Stahlgewitter – Germania über alles в Discogs
 Stahlgewitter – Germania über alles в Last.fm
 Stahlgewitter – Germania über alles Lyrics and Tracklist в genius.com

Музикални албуми от 2003 година
Албуми на Stahlgewitter